Хлобыстин — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Хлобыстина.
 Хлобыстин, Андрей Леонидович (род. 1961) — российский художник и искусствовед.
 Хлобыстин, Леонид Павлович (1931—1988) — советский археолог, доктор исторических наук.